Сейфуллина — женская форма фамилии .
 Сейфуллина, Инна Иосифовна (род. 1937) — химик-неорганик, доктор химических наук, профессор.
 Сейфуллина, Лидия Николаевна (1889—1954) — русская советская писательница, педагог, общественный деятель.